Зоя Андреева:
 Андреева, Зоя Ананьевна (1899/1900—1983) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Андреева, Зоя Захаровна (1947—1992) — советская оперная актриса.